Santa Cruz Tepexpan är ett område i kommunen Jiquipilco i delstaten Mexiko i Mexiko och kan syfta på fyra olika postorter:

Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan
Manzana Segunda de Santa Cruz Tepexpan
Manzana Tercera de Santa Cruz Tepexpan
Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan